Callorhinus gilmorei — вид вымерших млекопитающих из парвотряда ластоногих отряда хищных, принадлежит семейству ушастых тюленей. Обитал в Японии и на западе Северной Америки в плиоцене и раннем плейстоцене .

Callorhinus gilmorei был похож на своего близкого родственника, современного северного морского котика. В основном он отличался более примитивными особенностями зубной системы, такими как щёчные зубы с двумя корнями.

Примечания 

†
Млекопитающие плиоцена
Млекопитающие плейстоцена
Фоссилии, описанные в 1986 году